Эмиль Фукс:
 Фукс, Эмиль (1874—1971) — немецкий теолог, педагог.
 Фукс, Эмиль Юлиус Клаус (1911—1988) — немецко-британский физик, советский «атомный шпион».